William Dwyer ist der Name folgender Personen:

* William G. Dwyer (William Gerard Dwyer; * 1947), US-amerikanischer Mathematiker
 William L. Dwyer (William Lee Dwyer; 1929–2002), US-amerikanischer Jurist und Richter